Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 1979 года — соревнование по фигурному катанию среди юных спортсменов мира в сезоне 1978—1979, организованное Международным союзом конькобежцев (ИСУ).

Чемпионат впервые прошёл не во Франции, а в западногерманском городе Аугсбурге с 27 марта по 26 апреля 1979 года.

Участники 
Соревнования проходили в мужском, женском одиночном катании, парном фигурном катании и в спортивных танцах на льду. Юниорами, по правилам ИСУ того времени, считались юноши и девушки, на 1 июля 1978 года, не достигшие возраста 19 лет (кроме мужчин, выступающих в парах и танцах на льду, их возрастной предел — 21 год).

Медальный зачёт

Результаты

Юноши

Девушки

Спортивные пары

Танцы на льду

Примечания

Ссылки 

 

Юниоры
Фигурное катание
Фигурное катание
Чемпионаты мира в ФРГ
Международные спортивные соревнования в Аугсбурге